

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste ohne Einträge von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meyz“ beginnt.

Meyz 

